Софи́я — исторический район в южной части Пушкина (бывшее Царское Село), в прошлом — уездный город. Расположен к юго-западу от Большого Императорского дворца: ограничен Павловским шоссе, Парковой улицей, Красносельским шоссе и Сапёрной улицей.

История

Уездный город 
Екатерина II, названная при рождении Софией, 1 января 1780 года издала указ «Об учреждении Санкт-петербургской губернии из семи уездов», в котором говорилось, что «…при Селе Царском, по правую сторону новой дороги Новгородской, а по левую к Порхову идущей, устроить город под названием София». В Софию предполагалось переселить всех жителей дворцовой слободы, но заселялась она в основном купцами, промышленниками, духовенством и военными. На территории будущего города до начала массовой застройки стоял только каменный скотный двор с двумя башнями, обращённый в сторону Екатерининского парка. Эти башни, как и двухэтажный дом между ними, сохранились до наших дней и являются самыми старыми постройками в Софии.

Проект и архитектура 

Город был распланирован придворным архитектором Ч. Камероном согласно указу императрицы: «…расположить улицы, соответствуя дорогам ближнего сада, чтобы делали оным вид…». Основой планировки нового города, по замыслу архитектора Ч. Камерона, были 7 улиц, лучами расходящихся от Московской дороги и направленных на «смотровые площадки», возводившимся по его же проектам в парке: Камеронову галерею и вторую галерею — колоннаду на месте елизаветинской катальной горки (не существует, ныне место Гранитной террасы). Поперечные улицы пересекались с 4 продольными и создавали 26 кварталов. Улицу, шедшую вдоль ограды парка, планировалось застроить трёхэтажными домами в едином архитектурном стиле, обращёнными к Старому (Екатерининскому) дворцу. Таким образом, София была разбита на отдельные правильные кварталы с обширной площадью в центре, на которой в 1782—1788 годах возвели каменный Софийский собор.

Для района, прилегающего к парку, архитектор создал специальную «большую модель», а для остальной части города — «малую». Площадь и часть города, прилегающая к парку, должны были застраиваться домами по «большой модели», а остальная часть Софии — по «малой».

В 1783 году на Почтовой дороге (ныне Парковая улица) по проекту Дж. Кваренги был построен 3-этажный каменный дворец для фаворита Екатерины II А. Д. Ланского. При учреждённом городе появились городничий, магистрат и ратуша. Софии был придан статус уездного города, центра Софийского уезда.

Идеология основания города Софии 
Созданием нового города преследовалось две цели: с одной стороны — переселить подальше от дворца жителей Царскосельской слободы, с другой — создать образцовый уездный город, планировка которого органично включалась бы в парковую композицию.
На создание города также повлиял «Греческий проект». Из внешних атрибутов об этом свидетельствуют обстоятельства строительства Софийского собора (копия Софийского собора в Константинополе), а также символика городского герба.
Так, в депеше английского посланника Джеймса Гарриса от 24 мая 1779 года говорилось:
Князь Потёмкин мало обращает внимания на политику Западной Европы: мысли его постоянно заняты планом основания новой империи на Востоке. Императрица до такой степени разделяет эти намерения, что, гонясь за своей мечтой, она уже назвала новорождённого великого князя Константином, определила к нему в няньки гречанку, по имени Елену, и в близком кругу говорит о возведении его на престол Восточной империи. Между тем она строит в Царском Селе город, который будет называться Константингородом.

Герб 
Герб города был утверждён 7 мая 1780 года императрицей Екатериной II.
«На пурпуровом поле двуглавый чёрный орел, имеющий на груди в голубом поле серебряный крест, окружённый землей, в одной лапе держит якорь, в другой светильник».
Якорь утверждал незыблемость правления основательницы города, а светильник — символ мудрости и просвещения Екатерины II.

Софийский собор 

Собор во имя Святой Софии премудрости Божьей, заложенный 30 июля 1782 года в присутствии Екатерины II, напоминал своим наружным обликом и планировкой, великолепным внутренним убранством храм святой Софии в Константинополе. Строительство вёл И. Е. Старов по переработанному проекту Ч. Камерона. Полностью все работы были закончены весной 1788 года. Торжественное освящение собора состоялось 20 мая 1788 года.
В 1903 году ансамбль центральной площади в Софии был дополнен постройкой соборной 2-ярусной колокольни (архитектор Л. Бенуа). По свидетельству С. Вильчковского, в нижнем ярусе этой постройки была устроена небольшая часовня в честь Святого Серафима Саровского.

В составе Царского Села 
После вступления на престол Павла I строительство в Софии замерло. К тому же в городе было недостаточно воды, несмотря на то, что сюда было проведено ответвление от Таицкого водовода. Население медленно покидало дома и переселялось обратно в дворцовую слободу.
В первые годы царствования Александра I Царское село было как будто забыто. Двор жил летом на Елагине или в Петергофе. Только в 1808 году император обращает внимание на запустение Царского Села и прежде всего повелевает вернуть некоторые бронзовые статуи и вазы, а также на места, где хранился не увезённый материал с разобранной Катальной горы, — построить гранитную террасу.

В том же году, 29 августа, был упразднён отдельный город София и образован, как сказано в Указе, «соединённый отныне город Царское Село или София». Началось обратное заселение Царского Села, куда из Софии перевели присутственные места и жителей, которым были розданы новые земельные участки.

София быстро опустела: на месте плохо развивавшихся кварталов было устроено обширное военное поле. Уже в 1817 г. за неимением прихожан была уничтожена деревянная приходская Царево-Константинопольская церковь. Софийский собор стал полковой церковью для Лейб-гвардии Гусарского полка.

Размещение в Софии полков и казарм 
В начале XIX века София становится «военным предместьем» Царского Села: на её территории разместились полки Лейб-гвардии Его величества, в честь которых улицы района получили названия: Гусарская, Кирасирская, Стрелковая, Гренадерская и Гвардейская.

Казармы лейб-гвардии Гусарский его величества полка располагались вдоль Волконской улицы, ныне — Парковая, казармы лейб-гвардии Кирасирского его величества полка с 1834 года находились в квартале, ограниченном улицами Огородной, Стессельской (ныне Красной Звезды), Кадетской и Артиллерийской, 1-й стрелковый Его Величества лейб-гвардии полк — у Павловского шоссе, 2-й Стрелковый Царскосельский лейб-гвардии полк — у Гатчинской дороги, ныне Красносельское шоссе и 4-й лейб-гвардии Стрелковый Императорской Фамилии полк — в здании Малолетнего Александровского кадетского корпуса, а также отдельные подразделения 3-го Стрелкового Его величества лейб-гвардии полка. В настоящее время эти здания занимают военно-учебные заведения.

Перестройка дворцов и особняков 
В 1816 году бывший дворец А. Д. Ланского (к тому времени принадлежавший великому князю Константину Павловичу) был перестроен и передан Благородному пансиону Царскосельского Лицея, который находился здесь до 1836 года, когда в здании разместился Малолетний Александровский кадетский корпус. В 1825 году на месте Новгородской дороги была устроена Кадетская улица (ныне бульвар), являющаяся центральной в Софии. В 1830 году был построен дом Н. Н. Комстадиуса, в 1837 году на месте Почтового двора — Николаевский военный госпиталь.

В 1856 году на Павловским шоссе была построена «Розовая дача» княгини З. И. Юсуповой (архитектор И. А. Монигетти), а в 1869 году на углу того же шоссе и Волконской улицы (ныне Парковая) — особняк К. А. Раухфуса (ныне в здании детский пансионат «Солнышко»). Активная застройка особняками началась в 1890-е годы. Так, в 1906 году был построен дом В. В. Гудовича на Волконской улице (архитектор С. А. Данини), в 1910 году перестроен дом генерала Н. Н. Кометадиуса (арх. С. С. Корвин-Круковский), пристроена круглая башня, напротив был возведён особняк Н. В. Остен-Сакена. В 1911-14 годах продолжалось строительство на Велиовской улице (ныне Радищева) особняка князя В. П. Кочубея.

Современное положение 
Название «София» до сих пор употребляется как обиходное название большого района города Пушкина. До нашего времени здесь сохранились здания, построенные по проектам Ч. Камерона. О прошлом Софии напоминают здания на современной Парковой улице.

Всю правую сторону улицы занимает Екатерининский парк. С левой стороны расположены дома бывшей усадьбы К. А. Раухфуса (сейчас санаторий «Солнышко» — Парковая ул., 2), территория учебного центра руководителей (дача Кочубея — ул. Радищева, 4), бывший дом генерал-майора Н. Н. Комстадиуса (Парковая ул., 10 / ул. Радищева, 2). Между ул. Радищева и Кадетским бульваром находятся дом И. С. Мальцева (Парковая ул., 14) и особняк В. В. Гудовича, в котором сейчас расположился детский сад «Теремок» (Парковая ул., 18). Между Кадетским бульваром и Огородной улицей расположен комплекс зданий «Морского» училища (бывший Кадетский корпус и казармы Лейб-гвардии Гусарского полка Его Величества).

От Огородной до Гусарской улицы расположились здания Военной комендатуры и воинской части, а также жилые дома — бывшие казармы Лейб-гвардии Гусарского полка, в котором служили Михаил Лермонтов, Евграф Давыдов, Петр Чаадаев и Николай Раевский. Именно в честь этого полка улица получила название Гусарской. В 2003 году у Софийского собора был открыт памятник Лейб-гвардии Его Величества Гусарскому полку. Руководитель авторского коллектива Филиппов В. Н.

Неподалёку расположено здание бывшего Царскосельского военного госпиталя (Парковая ул., 58), давшего название Госпитальному переулку. До 1992 г. в здании размещалась Школа младших авиационных специалистов (ШМАС). В Апреле 2005 г. была начата капитальная реконструкция всего здания под многоквартирный жилой дом для офицеров запаса и их семей, и уже 1 Марта 2006 г. состоялось торжественное вручение ключей от квартир первым новосёлам.

На одном из участков бывшего «Учебного поля» («Софийский плац») — между Госпитальным и Колокольным переулками, а также улицами Парковой и Гусарской, строится жилой комплекс «Золотой век» (застройщик ГК «ЦДС»).

Заканчивается Парковая улица Орловскими воротами в Екатерининский парк, там же находится Орловская водонапорная башня, верстовой столб и водоём-бассейн Таицкого водовода.

Бывший Дом призрения увечных воинов императрицы Александры Федоровны перестроен, это здание занимает Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г. И. Турнера (Парковая, 64).

Объекты культурного наследия

Церкви 
 Софийский (Вознесенский) собор — действующий
 Иулиановская церковь, бывшего лейб-гвардии Кирасирского его величества полка — восстанавливается
 Церковь преподобного Сергия Радонежского, бывшего лейб-гвардии 2-го Царскосельского стрелкового полка — действующий.
 Казанская церковь на Казанском кладбище — восстанавливается, действует Никольская часовня, расположенная в колокольне.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Сайт «История города Пушкина»
 Сайт «Социальная сеть города Пушкин»

Ссылки 
 Информационный портал города Пушкина

Пушкин (город)
Исторические районы Санкт-Петербурга
Населённые пункты России, утратившие статус города
Населённые пункты, упразднённые в 1808 году
Населённые пункты, вошедшие в состав города Пушкина